Lime Lake – lago artificiale della contea di Sarasota in Florida
Lime Lake – lago glaciale della contea di Leelanau nel Michigan
Lime Lake – lago della contea di Murray nel Minnesota
Lime Lake – lago artificiale della contea di Cattaraugus nello Stato di New York
Lime Lake – lago della contea di Pend Oreille nello Stato di Washington